Nelia peut désigner :
 Nelia, un genre de plantes ;
 Nelia, un genre de lépidoptères.